een veerboot of veerpont
Ferry (Alaska), een plaats in de Verenigde Staten
Ferry (film), een Nederlandse misdaadthriller uit 2021
Ferry, persoonsnaam, mansnaam, afgeleid van Ferdinand